В соответствии с Законом № 764 от 27.12.2001 об административно-территориальном устройстве Республики Молдова, в состав Сынжерейского района входит 70 населённых пунктов, в том числе:
 2 города — Сынжерей (), Бируинца ();
 1 населённый пункт в составе города — Вранешты ();
 1 село, не входящее в состав коммун;
 66 сёл, входящих в состав 23 коммун.

Примечания 

Сынжерейский район
Сынжерейский район